Just Another Day (album) (2005), een muziekalbum van Wire Daisies
 Just Another Day (single) (1992), een single van Jon Secada
 Just Another Day (2008), een film van Hisham Zreiq
 Just Another Day (2009), een film met Wood Harris en Jamie Hector